Mitologia: Teia: una de les Titànides, déus anteriors als olímpics.
 Cosmologia: Hipòtesi del gran impacte: Un cos anomenat Teia, o també Orfeu, hauria xocat contra la Terra primitiva i hauria donat origen a la Lluna.